Csehország
Moravice település az Opavai járásban, Morva–Sziléziai kerületben
Dolní Moravice település a Bruntáli járásban, Morva–Sziléziai kerületben
Horní Moravice Dolní Moravice településrésze a Bruntáli járásban, Morva–Sziléziai kerületben

 Horvátország
Moravice  falu Vrbovsko községben Tengermellék-Hegyvidék megyében
Brod Moravice falu és község Tengermellék-Hegyvidék megyében